Assurinis do Tocantins — povo indígena brasileiro
 Asurini do Xingu — povo indígena brasileiro
 Língua asurini — língua do tronco macro-tupi

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística